Голице могу бити:

 Голице (Нови Пазар), насељено мјесто града Новог Пазара, Република Србија
 Голице (Камник), насељено мјесто у општини Камник, Република Словенија
 Голице (Лођ), насељено мјесто у војводству Лођ, Република Пољска
 Голице (Мазовско), насељено мјесто у војводству Мазовско, Република Пољска
 Голице (Лубуш), насељено мјесто у војводству Лубуш, Република Пољска
 Голице (Западно Поморје), насељено мјесто у војводству Западно Поморје, Република Пољска